Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Emerald :
le , un vaisseau de ligne de 28 canons capturé en 1757 ;
le , un vaisseau de ligne de 32 canons lancé en 1762 ;
le , un vaisseau de ligne de 36 canons lancé en 1795 ;
le , un tender acheté en 1820 ;
le , une frégate lancée en 1856 ;
le , une corvette lancée en 1876 ;
le HMS Emerald, une frégate blindée lancée en 1861 sous le nom de HMS Black Prince et rebaptisée en 1904 ; 
le HMS Emerald, une canonnière lancée en 1869 sous le nom de HMS Hawk ; rebaptisée HMS Amelia en 1888, HMS Colleen en 1905, HMS Colleen Old en 1916, HMS Emerald en 1918 et HMS Cuckoo en 1918 ; 
le , un croiseur léger de classe Emerald lancé en 1920.

Emerald